Эсмер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1988) — турецкий спортсмен, метатель диска.
  (род. 1972) — турецкий режиссёр и сценарист.
 Эсмер, Эннис (род. 1978) — канадский актёр и сценарист турецкого происхождения.